Kırklareli, törökországi tartomány
 Kırklareli, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Kırklareli, az azonos nevű török tartomány székhelye